AUQ peut faire référence à :
  ;

Code IATA des aéroports